Брендстрём (Brändström) — скандинавская фамилия. Известные носители:
  (1821-1902) — шведский посланник в Петербурге в 1906-1920 годах.
 Брендстрём, Эльза (1888—1948) —  шведская медсестра, получившая известность как «спаситель» немецких и австрийских военнопленных, которые по воле судьбы оказались в России. Была известна как «ангел Сибири» (), пять раз была кандидатом на получение Нобелевской премии мира.